RM-70 ( — образец ракетной установки 1970 года) — реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. 

Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 или «Град». По классификации НАТО — М1972.

История 
Разработан в конце 1960-х годов в качестве преемника устаревшей RM-51 и является вариантом БМ-21 или «Град». Выпускалась с 1970-х годов в ЧССР. Стоит на вооружении армий вооружённых сил Чехии, Словакии, Польши, ГДР, Ливии, Зимбабве и других государств. С 1983 года устанавливается на шасси автомобиля повышенной проходимости «Tatra» 815. Впоследствии на шасси этой машины был разработан усовершенствованный вариант «KRIZAN», оснащённый 40-ствольным пакетом направляющих от БМ-21 и комплексом средств для дистанционного минирования местности.

Конструкция 
Система состоит из самоходной пусковой установки, НУРС, системы управления огнём, транспортно-заряжающей машины. Конструктивно представляет собой шасси «Tatra» 815 и артиллерийскую часть БМ-21. Спереди находится кабина экипажа, а в корме — пусковая установка с артиллерийской частью. Благодаря относительно большой длине шасси в средней его части удалось разместить оригинальное гидравлическое устройство для перезаряжания пусковой установки. Артиллерийская часть имеет 40 стволов направляющих ракет. Стрельба ведётся неуправляемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной головной частью М-21ОФ. Стрелять можно как одиночными выстрелами, так и залпом. Возможно также применение всех новых боеприпасов, разработанных в последнее время в России для РСЗО БМ-21. Шасси автомобиля «Tatra» 815 оснащено V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем «Tatra» Т-930-3 мощностью 270 л. с.

Дополнительное вооружение 
В качестве вспомогательного вооружения на крыше кабины может быть установлен 7,62-мм пулемёт, стрельбу из которого можно вести как по наземным, так и по воздушным целям.

Варианты 

 RM-70 — базовый вариант.Фото 
 RM-70/85 — версия РМ-70, на основе грузовика «Tatra» T815 VPR9 8x8.1R с 265 л. с. двигателем T3-930-51. Боевая масса: 26,1 Т. Иногда называется RM-70M.Фото 
 RM-70/85M — модернизированный автомобиль с новой системой управления огнём и навигационным оборудованием, возможно использовать новый тип ракет с дальностью 36 км. Словакия имеет 50 таких комплексов.Фото 
 RM-70 модифицированный — в декабре 2000 года Министерство обороны Словакии и фирма «Diehl BGT Defence» начали германо-словацкий проект модернизации RM-70. RM-70 модифицированный позволяет запускать либо двадцать восемь 122-мм реактивных снарядов, 227 мм или шесть ракет, которые используются на РСЗО M270. Таким образом, система стала полностью совместимой со стандартами НАТО. Кабина грузовика полностью бронированная. Словацкая Республика подписала контракт на 26 артиллерийских систем с 20 мая 2005 года. RM-70 модифицированный настоящее время предлагается в качестве замены RM-70.Фото 
 Vz.92 «Križan» VMZ () — инженерное транспортное средство, основанное на шасси «Tatra» T815 36,265 с легкобронированной кабиной. Машина поставляется в различных конфигурациях, стандартное вооружение: 40-зарядный реактивный гранатомёт, механическая система установки одного ряда противотанковых мин (PT Mi-U или PT Mi-Ba — III) и двух рядов противопехотных мин (PP Mi-S1).Фото 

 LRSV-122 M-96 «Tajfun» () модифицированная версия с 4 по 8 строк запуска трубки на шасси грузовика «Tatra» T813. Как и М-77 Oganj и китайский тип 90А, ракеты-носители и перезарядка осуществляется под раздвижным тентом для защиты и в камуфляже во время поездки. Боевая масса: 23,5 Т. Построено незначительное количество.

 RM-70 Vampire — модернизированная версия, интегрированная на шасси грузового автомобиля «Tatra» T-815-7 с двигателем Tatra T3C V8 мощностью 270 кВт в сочетании с коробкой передач Tatra 10 TS 210 N. Максимальная скорость 90 км/ч с бронированной и защищенной кабиной экипажа.

Страны-эксплуатанты 

  Азербайджан — 8 RM-70 Vampir, по состоянию на 2021 год
  Ангола — 40 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Греция — 109 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Грузия — 18 RM-70 по состоянию на 2021 год
  Зимбабве — 60 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Индонезия — 9 RM-70 и 8 RM-70 Vampir, по состоянию на 2021 год
  Камбоджа — 5 RM-70, по состоянию на 2021 год
  КНДР — неизвестное количество M-1993 (собственная копия) и RM-70 (закуплены из бывших стран варшавского Договора)
  Конго, ДР — некоторое количество RM-70, по состоянию на 2021 год
  Нигерия — 7 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Польша — 29 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Руанда — 5 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Словакия — 4 RM-70 и 26 RM-70/85, по состоянию на 2021 год
  Туркмения — 6 RM-70, по состоянию на 2016 год
  Уганда — 6 RM-70, по состоянию на 2021 год
  Финляндия — 34 RM-70/85, по состоянию на 2021 год
  Шри-Ланка — 22 RM-70, по состоянию на 2021 год
  – несколько десятков RM-70, по состоянию на 2022 год

Статус не известен 
 
 
  — 46 RM-70
 
  — 6 RM-70, по состоянию на 2016 год
  — 3 RM-70

Бывшие 
  — 265 RM-70 и RM-70M; после объединения Германии 36 продано в Финляндию и ряд других стран, остальные доставлены в Грецию на хранение, а позже были приняты на вооружение Греции
  Ливия — 100 RM-70, по состоянию на 2010 год
 Вооружённые силы Ливийской Арабской Джамахирии
  — 60 RM-70 (списаны к концу 2011 года без замены на новые образцы)

Примечания

Ссылки 

 Vojenstvi.cz (чешск.) 
 RM-70 
 Deagel.com (англ.) 
 Armyrecognition.com (франц.) 
 Сайт Министерства Обороны Чехии (чешск.) 
 Diehl-bgt-defence.de (нем.)

Реактивные системы залпового огня
Самоходная артиллерия по алфавиту
Появились в 1972 году
Появились в 1970-е годы в Чехословакии
1972 год в Чехословакии